Alpert:
 Herbert "Herb" Alpert (* 1935, Los Angeles), amerykański trębacz
 Richard Alpert, postać fikcyjna